Carlos Mesquita foi um futebolista português que atuava como avançado.

Futebolistas de Portugal
Futebolistas do Futebol Clube do Porto